Le terme ligne M1 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne M1 du métro de Bucarest
 Ligne M1 du métro de Budapest
 Ligne M1 du métro de Copenhague
 Ligne M1 du métro d'Helsinki
 Ligne M1 du métro d'Istanbul
 Ligne M1 du métro de Kiev, généralement appelé ligne Svyatochins'ko-Brovars'ka
 Ligne M1 du métro de Lausanne

Voir aussi 
  
 

1